

Patronymes 
 Jacques Marquette (1637 - 1675) est un missionnaire jésuite français et un explorateur de l'Amérique-du-Nord.

Toponymes 
Jacques Marquette a donné son nom à 
 Marquette, une ville du Kansas.
 Marquette, une ville du Michigan.
 Marquette, une ville du Nebraska.
 Le comté de Marquette dans le Michigan.
 L'île Marquette, la plus grande des 36 îles de l'archipel des Cheneaux, au nord du Michigan.
 Le comté de Marquette dans le Wisconsin.
 Père Marquette, une rivière du Michigan
 Parc d'État de Pere Marquette, un parc de l'Illinois
 Marquette, une localité de l'Iowa

 Marquette, une circonscription électorale provinciale du Québec.
 Marquette, une ancienne circonscription fédérale du Manitoba (Canada).

 Marquette, un cépage hybride utilisé en Amérique du Nord pour la fabrication de vin. 
Rivière Marquette, un affluent du lac Ashuapmushuan, Lac-Ashuapmushuan, MRC Le Domaine-du-Roy, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Québec, Canada.
Rivière Marquette Ouest, coulant dans le versant de la rivière Ashuapmushuan, MRC Le Domaine-du-Roy, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Québec, Canada.

L'Université Marquette, université catholique à Milwaukee est aussi nommée d'après le missionnaire français 

Autres toponymes 
Marquette-lez-Lille, une ville dans la banlieue de Lille, en France.
Marquette-en-Ostrevant, une commune de l'arrondissement de Valenciennes, en France.

Divers 
 Buick Marquette, dite "Baby Buick" un modèle automobile des années 1930
 Golden Eagles de Marquette, club omnisports universitaire de l'université Marquette 
 Marquette Buildings, nom de trois immeubles importants de Chicago, Détroit et St. Louis, ce dernier étant inscrit au Registre national des lieux historiques

Homonymie de toponyme